Крепкий орешек может означать:
 Крепкий орешек (фильм, 1967) — фильм 1967 года, СССР.
 Крепкий орешек (франшиза) — серия фильмов-боевиков.
 Крепкий орешек (фильм, 1988) — фильм 1988 года.
 Крепкий орешек 2 — фильм 1990 года.
 Крепкий орешек 3: Возмездие — фильм 1995 года.
 Крепкий орешек 4.0 — фильм 2007 года.
 Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть — фильм 2013 года.

Тетралогии